Салех Фатехович Абдулкаюмов () — советский и российский футболист, нападающий, российский футбольный тренер.

Биография 
С 13-летнего возраста занимался футболом в группе подготовки дзержинского «Химика». С 1979 года стал выступать за родную команду на взрослом уровне во второй лиге, провёл в её составе четыре сезона, но высокой результативностью не отличался. Затем несколько лет выступал в соревнованиях коллективов физкультуры за якутский «Монтажник».

В 1986 году вернулся в соревнования мастеров, недолгое время выступал за «Спартак» (Тамбов), а затем играл в «Уралане», где стал одним из лидеров атаки клуба, забив 33 гола за два сезона. Установил на тот момент клубный рекорд «Уралана» по числу голов за сезон — 20 (по другим данным, 21) голов в 1988 году.

В 1989 году впервые пришёл в рязанский клуб, носивший тогда название «Торпедо», провёл в его составе следующие четыре сезона — три во второй лиге СССР и один — в первой лиге России, в каждом сезоне забивал более 10 голов. В одном из матчей в 1991 году забил 5 голов.

В 1993 году играл за «Обнинск» и стал лучшим бомбардиром зонального турнира второй лиги России в 4-й («московской») зоне, забив 32 гола. Затем два сезона выступал за коломенский «Авангард» и один год провёл в «Локомотиве» из Минеральных Вод, а также несколько раз возвращался в рязанский клуб, переименованный в «Спартак». Лучший бомбардир «Коломны» в сезоне 1994 года (14 голов), «Спартака» — в сезонах 1996 (15 голов) и 1997 (11 голов). В рязанском клубе также выполнял функции играющего тренера.

В конце карьеры играл на любительском уровне за клубы Сахалина и за «Торпедо» (Скопин), в последнем был играющим главным тренером.

Всего в соревнованиях профессионалов (мастеров) в первенствах СССР и России сыграл более 500 матчей и забил более 170 голов, большую часть из них — во второй лиге СССР и России. В рязанском клубе «Торпедо»/«Спартак» провёл 7 сезонов, сыграв 260 матчей и забив 80 голов.

В начале 2002 года назначен главным тренером женского клуба «Рязань-ТНК» (позднее — «Рязань-ВДВ»), с которым в том же сезоне завоевал бронзовые медали чемпионата России, а в 2003 году клуб финишировал на четвёртом месте. В 2004 году тренер возглавлял ногинскую «Надежду», с которой также занял четвёртое место. Позднее работал детским тренером и руководителем досугового центра «Факел» в Фряново Московской области.

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Химик» Дзержинск
Игроки ФК «Спартак» Тамбов
Игроки ФК «Уралан»
Игроки ФК «Спартак» Рязань
Игроки ФК «Обнинск»
Игроки ФК «Коломна»
Игроки ФК «Локомотив-КМВ»
Футбольные тренеры России
Тренеры ЖФК «Рязань-ВДВ»
Тренеры ЖФК «Надежда»